Бечешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Бечешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Бечешть.
 Бечешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Дрегану.
 Бечешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Валя-Лунге.
 Бечешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Стежарі.